Салтыковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Салтыковская волость (Старооскольский уезд) — в составе Курской губернии
 Салтыковская волость (Бронницкий уезд) — в составе Московской губернии
 Салтыковская волость (Раненбургский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Салтыковская волость (Аткарский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Салтыковская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Салтыковская волость (Спасский уезд) — в составе Тамбовской губернии